David Hall pode se referir a:
 David Hall (governador do Delaware)
 David Hall (governador do Oklahoma)
 David Hall (político australiano)
 David Hall (tenista paraolímpico)

Desambiguações de antropônimos